Agnieszka Gąsienica-Daniel (ur. 22 grudnia 1987 w Zakopanem) – polska narciarka alpejska, mistrzyni Polski w gigancie i wicemistrzyni w slalomie z 2006 roku.

Kariera 
Zaczynała uprawiać sport pod opieką trenerów Iwony i Macieja Jankowskich, potem jej rozwojem zajęli się trenerzy Jerzy Witowski i Janusz Starzyk. Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 2 grudnia 2002 roku podczas zawodów University Race w Kaunertal, gdzie zajęła 34. miejsce w slalomie. W 2003 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Briançonnais, gdzie nie ukończyła żadnej konkurencji. Jeszcze czterokrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Quebecu w 2006 roku, gdzie była jedenasta w slalomie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 23 października 2004 roku w Sölden, gdzie nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu giganta. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 24 listopada 2007 roku w Panoramie, zajmując 26. pozycję w gigancie. Najwyższą lokatę w zawodach pucharowych osiągnęła 28 listopada 2009 roku w Aspen, gdzie była dwudziesta w gigancie. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy to w klasyfikacji generalnej zajęła 116. miejsce, a w klasyfikacji giganta zajęła 43. pozycję.

W 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jej najlepszym wynikiem było 23. miejsce w supergigancie. Była też między innymi osiemnasta w superkombinacji podczas mistrzostw świata w Garmisch-Partenkirchen w 2011 roku. W 2015 roku zakończyła karierę.

Pochodzi z rodziny Gąsieniców-Danielów z Krzeptówek; wywodzi się z niej pięcioro olimpijczyków: skoczek narciarski Andrzej, alpejka Maria, biegaczka narciarska Helena, dwubiosta klasyczny Józef i jej młodsza siostra, Maryna, również alpejka.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy narciarze alpejscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Ludzie sportu związani z Zakopanem